Чемпіонат Польщі з футболу 2014 () — 80-й чемпіонат Польщі, що проводили у 2013—2014 роках. У змаганні брали участь 16 команд. Чемпіоном Польщі став клуб Легія Варшава.

Титульним спонсором турніру є мобільний оператор T-Mobile.

Формат 
За регламентом змагань, чемпіонат складається з двох етапів, на першому етапі 16 клубів за двоколовою системою виявили дві вісімки перша з яких вела боротьбу за медалі, а друга виявила двох невдах чемпіонату, що покинуть Екстраклясу.

Учасники та стадіони

Перший етап

Підсумкова таблиця

Результати

Положення команд по ходу сезону

Другий етап

Група А 

Результати
<div align=center>
</div align=center>

Група В 

Результати
<div align=center>
</div align=center>

Бомбардири

Примітки

Джерела 
 Чемпіонат Польщі на сайті RSSSF 
 Результати на 90minut 

2014
Польща
Польща
2013 у польському спорті
2014 у польському спорті